Pichot puede hacer referencia a:

Agustín Pichot, exjugador de rugby argentino.
Alan Pichot, ajedrecista argentino.
Alexandre Pichot, ciclista francés.
Antoni Pichot, pintor español que firma sus obras como Antoni Pitxot.
Malena Pichot, comediante argentina.
Ramón Pichot, pintor español.